Droga krajowa B8 (Austria)
 Droga krajowa B8 (Niemcy)

Zobacz też